Tony Ward ist der Name von:

* Tony Ward (Designer) (* 1970), libanesisch-italienischer Designer
 Tony Ward (Fußballspieler) (* 1970), englischer Fußballspieler
 Tony Ward (Model) (* 1963), US-amerikanisches Model und Schauspieler
 Tony Ward (Rugbyspieler) (* 1954), irischer Rugby-Union-Spieler
 Tony Ward (Schauspieler) (1924–2006), australischer Schauspieler
 Tony Ward (Schiedsrichter) (* 1941), englischer Fußballschiedsrichter